La communauté de communes du Pays Rochois dans les Côtes-d'Armor.
 La communauté de communes du Pays Rochois en Haute-Savoie.